Биллингтон () — английская фамилия. Известные носители:
 Биллингтон, Джеймс (1929—2018) — библиотекарь конгресса США, специалист по России.
 Биллингтон, Крэйг (род. 1966) — канадский хоккеист.
 Биллингтон, Тедди (1882—1966) — американский велогонщик.
 Биллингтон, Франселия (1895—1934) — американская актриса немого кино.
 Томас Биллингтон (1958—2018) — британский профессиональный рестлер